

Lokalizacje

Niemcy 
 Egloffstein – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Forchheim

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Główczyno
 Łagodzin

Inne 
 Egloffstein – ród
 Egloffstein – zamek